Das Holz-Schaf (Yiwei, ) ist das 32. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es wird auch manchmal als Holz-Ziege bezeichnet. Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des zweiten Himmelsstammes (, Element Holz und Yīn) mit dem achten Erdzweig (), symbolisiert durch das Schaf (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Holz-Schaf-Jahr dauerte vom 19. Februar 2015 bis zum 7. Februar 2016.

Holz-Schaf-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Holz-Schafs 乙未yǐwèi das 32. Jahr (am Beginn des Jahres: Holz-Pferd 甲午 jiǎwǔ 31). Auf das Jahr des Holz-Schafs folgt das Jahr des Feuer-Affen.

32